El término deuda puede referirse a:

 La deuda antropológica, categoría elaborada por el antropólogo francés Pierre Clastres según la cual las sociedades primitivas imponen una deuda permanente a su líder, de manera tal que le es imposible transformar el prestigio otorgado por la sociedad en poder separado de esta.
 La deuda jurídica, vínculo jurídico mediante el cual dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora cumplir con una prestación objeto de la obligación.
 La deuda moral, presión que ejerce la razón sobre la voluntad, en virtud de un compromiso contraído con alguien, o con un valor moral.
 La deuda, en economía, dinero que una parte debe a otra parte.

Asimismo, en términos económicos, puede hacer referencia más específicamente a:
 El índice de deuda, un índice económico que busca replicar el comportamiento de un conjunto de activos financieros en los cuales se invierte.
 La cuenta por pagar, cualquier importe adeudado como resultado de una compra de bienes o servicios en términos de crédito.
 La deuda activa, cualquier importe adeudado a un negocio como resultado de una adquisición de bienes o servicios en términos de crédito.
 La deuda pública o deuda nacional o deuda soberana, el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otro país, y que le significan una forma de obtener recursos financieros, normalmente mediante emisiones de títulos de valores.
 La deuda pública en España, conjunto de deudas que mantiene el Estado español frente a particulares, que pueden ser españoles o de otro país.
 El título de deuda pública, título valor que refleja una deuda que el Estado contrae con un inversor.
 La deuda externa, la suma de las obligaciones que tiene un país con respecto de entidades extranjeras, y que se componen de deuda pública (la contraída por el Estado) y deuda privada (la que contraen los particulares en el exterior).
 La deuda odiosa, deuda externa creada por un gobierno o régimen contra los intereses de los ciudadanos y que, por tanto, no debe pagarse.
 La deuda interna, la parte de la deuda pública de un país cuyos acreedores son ciudadanos del mismo.
 La deuda privada, deuda que procede de instituciones y empresas privadas, sobre todo de la banca internacional.
 La deuda particular, deuda que procede de personas particulares. En este sentido, también se habla de la deuda familiar.

Además, en literatura y cinematografía, puede referirse a:

 Deuda de honor (Debt of Honor), novela de Tom Clancy de 1994.
 La deuda interna, película argentina de 1988, dirigida por Miguel Pereira y galardonada con tres premios en el Festival de Berlín y un Cóndor de Plata, entre otros.
 Deuda de sangre, película de 2002 de misterio-suspenso, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood y basada en la novela de Michael Connelly.
 Deuda de sangre, novela de 1998, escrita por Michael Connelly.
 Dinero es deuda (Money as debt), documental producido por Paul Grignon que describe el proceso de creación del dinero y su historia.
 Deudocracia o Gobierno de la deuda (Debtocracy), documental sobre la crisis financiera de 2010-2011 en Grecia.

Enlaces externos